"Blinded" (canção de Marya Roxx), single da cantora Marya Roxx.
 "Blinded" (canção de Third Eye Blind), single da banda Third Eye Blind.
 Blinded (filme), longa-metragem granadino de 2006.

Desambiguação